John Nicholson (pilot de cotxes) (1941–2017), pilot de curses automobilístiques neozelandès 
 John Nicholson (ciclista) (1949), ciclista australià que guanyà una medalla de plata als Jocs Olímpics d'estiu de 1972 de Munic 
 John Joseph Nicholson, conegut com a Jack Nicholson (Nova York, 1937), actor americà